Balderich ist der Name folgender Personen:

 Balderich im Thüringer Reich († 516), König des Thüringer Reichs 
 Balderich von Bourgueil (Baldericus Burguliensis, 1046–1130), Dichter, Abt von Bourgueil und Bischof von Dol 
 Balderich von Drenthe († 1021), Graf im Düffelgau und Graf von Drenthe
 Balderich von Friaul, fränkischer Edler, 819 bis 828 Markgraf von Friaul 
 Balderich von Montfaucon († um 640), Sohn des Königs Sigibert I. von Austrasien und Gründer des Klosters Montfaucon-d’Argonne
 Balderich von Mönchengladbach, legendärer Gründer von Mönchengladbach
 Balderich von Salzburg († 1147), Abt des Stifts St. Peter in Salzburg 
 Balderich von Utrecht († 977), Bischof von Utrecht
 Balderich I. von Lüttich († 959), Bischof von Lüttich
 Balderich II. von Looz († 1018), Bischof von Lüttich 
 Balderich (Speyer) († 986), Bischof von Speyer 
 Balderich Scholasticus (* vor 1107–um 1163), Scholaster und Vorsteher der Trierer Domschule 
 Riese Balderich, Sagenfigur in einer Erzählung von Ernst Moritz Arndt